Rock Bottom (Robert Wyatt), een album uit 1974 van de Britse muzikant Robert Wyatt
Rock Bottom (Little Walter), een album van de Amerikaanse bluesmuzikant Little Walter
Rock Bottom (Lynsey de Paul en Mike Moran), een Brits Eurovisiesongfestivalliedje uit 1977